RSC kan syfta på

Förkortning för Referee Stop Contest, term inom kampsport. Föregår ofta en teknisk knockout.
Förkortning för Royal Shakespeare Company
Den belgiska fotbollsklubben RSC Anderlecht